Die siebte Bundesversammlung trat am 23. Mai 1979 in Bonn zusammen, um den fünften Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland zu wählen.

Zusammensetzung 
Die Versammlung setzte sich aus 1036 Mitgliedern zusammen.

Einzelnachweise 

07
Politik 1979
Mitglieder der 07 Bundesversammlung #Deutschland